Дель Рио — испанско-португальская фамилия. Известные носители:

 Дель Рио, Альберто (урождённый Хосе Альбе́рто Родри́гес; род. 1977) — мексиканский профессиональный рестлер.
 Дель Рио, Вивиан (род. 1966) — российский фотограф, художник-иллюстратор, дизайнер.
 Дель Рио, Оливия (род. 1969) — бразильская порноактриса.
  (1866—1947) — испанский археолог, первооткрыватель пещеры Эль-Кастильо.